Кен Уоллер (, полное имя — Кеннет Уоллер (); род. 20 марта 1942 года) — американский бодибилдер.

Принимал участие в фильме «Качая железо» и в эпизодической роли в фильме «Оставайся голодным». Победитель конкурса «Мистер Олимпия» 1976 года в категории свыше 90,7 кг, также был на призовых местах 1969 по 1976 год в американских и мировых соревнованиях по бодибилдингу. Известен своими красными кудрявыми волосами и веснушками.

Биография 
Кен Уоллер родился 20 марта 1942 года; родом из Джефферсонвилля, штат Индиана. Учился в университете Боулинг Грин, который находится в Западном Кентукки, где был членом команды по американскому футболу. Фотография Кена по-прежнему висит в футбольной в раздевалке. Далее он играет в профессиональный футбол в Канаде, после службы в Корпусе морской пехоты США и преподавания в средней школе Луисвилла.

Карьера

В бодибилдинге 
Уоллер является одним из наиболее частых победителей, соревнований любителей бодибилдинга в 1970-х годах. Его наиболее заметная победа была изображена в фильме «Качая железо» на «Мистер Вселенная» 1975 года. Он подвинул на пьедестале Роджера Уокера из Австралии, Пола Гранта из Уэльса, Майка Катца из США. Он продолжил соревноваться на профессиональном уровне и в следующем году на конкурсе «Мистер Олимпия». Затем карьера бодибилдера завершилась в 1981 году в возрасте 39 лет.

История выступлений
Соревнование	Место
Мистер Олимпия 1981	16
Гран При Калифорния 1980	7
Мистер Олимпия 1980	16
Питсбург Про 1980	—
Ночь чемпионов 1979	6
Мистер Олимпия 1977	5
Мистер Олимпия 1977	2 в категории +200 lb (свыше 90,7 кг)
Мистер Олимпия 1976	1 в категории +200 lb (свыше 90,7 кг)
Мистер Юниверс 1975	1
Мистер Юниверс 1975	1 в категории высокий рост
Мистер Юниверс 1974	2 в категории высокий рост
Мистер Юниверс 1973	2 в категории высокий рост
Мистер Интернэшнл 1972	1
Мистер Интернэшнл 1972	1 в категории высокий рост
Мистер Интернэшнл 1971	1 в категории высокий рост

В киноиндустрии (эпизодические роли) 
 «Оставайся голодным»
 «Качая железо»
 «Убейте Золотого гуся»
 «Король пляжа»
 «Невероятный Халк» (телесериал 1981 года с участием Луи Ферриньо в роли Халка)

Источники 

Культуристы США
Родившиеся в округе Кларк (Индиана)‎
Выпускники Университета Западного Кентукки